Список значений:

 Corsair Components, Inc. — производитель компьютерных комплектующих (память, блоки питания, корпуса, периферия)
 Corsair International — французский авиаперевозчик